El nombre Eugen Ott puede referirse a:

Eugen Ott (embajador) (1889-1977), embajador alemán y general durante la Primera Guerra Mundial.
Eugen Ott (general) (1890-1966), general alemán durante la Segunda Guerra Mundial.